Suvilahti kan syfta på:

 Suvilahti – en vik och bosättningsområde i Vasa stad, se Sunnanvik, Vasa
 Suvilahti – ett före detta energiproduktionsområde i Sörnäs i Helsingfors, se Södervik